

Веллсбург — місто, штат Айова
 Веллсбург — місто, штат Західна Вірджинія
 Веллсбург — селище, штат Нью-Йорк